Daniil Medvedev era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5, 7-6(4)

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Andrej Rublëv (campione)
  Félix Auger-Aliassime (finale)
  Aslan Karacev (quarti di finale)
  Il'ja Ivaška (quarti di finale)

  Tallon Griekspoor (primo turno) 
  Alexei Popyrin (primo turno) 
  Gianluca Mager (ritirato) 
  Benjamin Bonzi (semifinale)

Qualificati 

  Tomáš Macháč (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

  Roman Safiullin (semifinale) 
  Michail Kukuškin (primo turno)

Lucky loser 

  Zizou Bergs (primo turno)

Wildcard 

  Lucas Pouille (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open 13 2022